Чохонелидзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чохонелидзе, Гиули Ясонович (1929—2008) — грузинский актёр и кинорежиссёр.
 Чохонелидзе, Гия (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Чохонелидзе, Реваз (1938—2014) — советский и грузинский хореограф.
 Чохонелидзе, Резо (Реваз) Шотаевич (род. 1948) — советский футболист, итальянский футбольный функционер.